Александр Гончаренко:
 Гончаренко, Александр Васильевич (род. 1974) — украинский политик.
 Гончаренко, Александр Михайлович (род. 1959) — советский, казахстанский и российский футболист.